Das Damendoppel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2022 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen sind Yui Kamiji und Jordanne Whiley.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2022